Реконстру́кція житлово́го фо́нду (буди́нку) — перебудова житлового фонду (будинку) з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, зміни кількості жилих квартир, загальної та жилої площі тощо, пов'язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-економічних показників, або знесення застарілого житлового фонду в кварталі (мікрорайоні) та будівництво нового житлового фонду кварталу (мікрорайону).

Посилання 
 ЗАКОН УКРАЇНИ «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»

Нерухомість
Житло